Voici la liste des planètes mineures numérotées de 395001 à 396000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 395001 à 396000

395001-395100

395101-395200

395201-395300

395301-395400

395401-395500

395501-395600

395601-395700

395701-395800

395801-395900

395901-396000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000